Zanclella är ett släkte av nässeldjur. Zanclella ingår i familjen Zancleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Zanclella